Mayerhöfen ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Mayerhöfen (Gemeinde Michelbach), Katastralgemeinde von Michelbach, Niederösterreich
 Mayerhöfen (Gemeinde Kirnberg), Katastralgemeinde der Gemeinde Kirnberg an der Mank, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Mayerhöfen (Gemeinde Reichenau), Ortschaft von Reichenau an der Rax, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Maierhöfen (Gemeinde St. Veit an der Gölsen), Katastralgemeinde (Mayerhöfen) und Ortschaft von St. Veit, Niederösterreich
 Mayerhöfen (Gemeinde Zwettl-Niederösterreich), Katastralgemeinde von Zwettl, Niederösterreich

Siehe auch:
 Maierhöfen (Begriffsklärung)
 Mayerhofen